Трут-ор-Ко́нсекуэнсес (, буквально «Правда или последствия») — город на юго-западе США, административный центр округа Сьерра штата Нью-Мексико. Население — 6411 человек (2012). Известный климатический и водный курорт.

Прежнее название населённого пункта — Хот-Спрингс (). В 1950 году город был переименован в честь популярной радиопередачи.

Именно здесь прописан космопорт «Америка» (Co Rd A021, Truth or Consequences, NM 87901, Соединенные Штаты), откуда 11 июля 2021 года  туристический полёт в космос. Полёт был организован компанией Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Примечания

Ссылки 
 Александр Пиперски. Топоним дня. Трут-ор-Консекуэнсес. Arzamas, 29 ноября 2018.

Города Нью-Мексико
Окружные центры Нью-Мексико
Населённые пункты округа Сьерра (Нью-Мексико)